A competição até 120 kg masculino de luta greco-romana nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 realizou-se no dia 14 de agosto no Ginásio da Universidade de Agricultura da China. As rodadas preliminares foram realizadas a partir das 09:30 (horário padrão da China, UTC+8), e as finais, repescagem e disputa do bronze a partir das 16:00, horário local.

Originalmente, o russo Khasan Baroyev obteve a medalha de prata, mas foi desclassificado em 17 de novembro de 2016 após a reanálise de seu exame antidoping acusar o uso da substância proibida turinabol.

As medalhas foram realocadas pela United World Wrestling em 18 de novembro de 2016. Mindaugas Mizgaitis, da Lituânia herdou a prata e Yannick Szczepaniak, da França, uma das medalhas de bronze.

Qualificação

Repescagem

Final 

Eventos das lutas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008